Moson, une ville du nord-ouest de la Hongrie (Wieselburg en allemand).
 Wieselburg, une commune de Basse-Autriche.